1999, o ano
 1999 (álbum), do cantor Prince
 1999 (canção)
 1999 (filme), produção canadense de 2009

Desambiguações de números